Зволле — місто в Нідерландах, адміністративний центр провінції Оверейсел.
 Зволле (футбольний клуб) — нідерландський футбольний клуб із однойменного міста.
 Зволле (стадіон) — стадіон у Нідерландах у однойменному місті.
 Хенк-Ян Зволле — колишній нідерландський веслувальник, олімпійський чемпіон 1996 року.

Див. також 
 Напівмарафон Зволле

Багатозначні терміни